Дахаб — курортный город в Египте.
 «Дахаб» — киномюзикл египетского актёра и режиссёра Анвара Вагди 1953 года.